Чорноморці — опера Миколи Лисенка (лібрето Михайла Старицького)
 Чорноморці (пластовий курінь)
 Чорноморське козацьке військо